Родниківська сільська рада — назва органів місцевого самоврядування в Україні.

 Родниківська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Родниківська сільська рада — Закарпатська область, Свалявський район
 Родниківська сільська рада — Кіровоградська область, Олександрівський район
 Родниківська сільська рада — Черкаська область, Уманський район